Deutz-Fahr D-07 ist eine 1978 vorgestellte Traktoren-Typenreihe der Firma Deutz-Fahr.

Ab dem Jahr 1980 wurde die Baureihe "D 07" eingeführt. Die Modelle dieser Baureihe waren mit luftgekühlten 2-, 3- und 4-Zylinder-Deutz-Motoren vom Typ FL 912 ausgestattet. Die Zweizylinder-Modelle besaßen einen Hubraum von 1884 cm³, die Dreizylinder-Modelle von 2826 cm³–3060 cm³ und die Vierzylinder-Modelle von 3768 cm³. Alle Modelle konnten mit einer Kabine von Fritzmeier ausgestattet werden, z. B. Verdeckkabine oder Europakabine.

Die Baureihe D-07 C war im Prinzip baugleich mit den Modellen der D-07 Serie. Der Hauptunterschied lag darin, dass die C-Modelle mit einer Sekura-Komfortkabine ausgestattet waren. Zudem kam bei diesen Modellen ein anderes Triebwerk sowie eine stärkere Kraftheberanlage zum Einsatz.

Modelle der Baureihe D-07

Literatur 

 Jürgen Hummel, Alexander Oertle: Typenkompass Deutz. Traktoren seit 1978. Motorbuch Verlag, Stuttgart 2005, ISBN 3-613-02486-1.
 OLDTIMER TRAKTOR Ausgabe 10/2016, Seite 10 ff.

Weblinks 

DX
Traktormodell (Deutz)